Рассихин:

 Рассихин, Борис Андреевич (род. 1937) — советский футболист, украинский тренер.
 Рассихин, Сергей Иванович (1961—2016) — советский и белорусский футболист.